Torregrossa – comune spagnolo della comunità autonoma della Catalogna
 Alberto Vassallo di Torregrossa (1865-1959) – arcivescovo cattolico italiano
 Ernesto Torregrossa (1992) – calciatore italiano
 Giuseppina Torregrossa (1956) – scrittrice italiana
 Jorge Torregrossa (1973) – regista, sceneggiatore e produttore spagnolo